Скопелос — греческий топоним. Может означать:

 Скопелос — остров.
  — малый город на одноимённом острове.
  — село на Лесбосе.